Nicolaides ist der Familienname folgender Personen:

 Cristino Nicolaides (1925–2011), argentinischer General
 Kypros Nicolaides (* 1953), britischer Gynäkologe und Geburtshelfer